Eerste divisie (voetbal Nederland), tot 2018 de naam van de Eerste divisie, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Nederland
 Eerste klasse A (voetbal België), Eerste klasse, de hoogste voetbalcompetitie in België